Rochefort puede referirse a los siguientes topónimos:

 Rochefort, localidad situada en la provincia de Namur (Bélgica).
 Rochefort, comuna situada en Charente Marítimo (Francia).
 Rochefort, comuna situada en Saboya (Francia).
 Rochefort-sur-Brévon, oficialmente Rochefort hasta agosto de 2003, comuna situada en Côte-d'Or (Francia).
 Rochefort-du-Gard, comuna situada en Gard (Francia).
 Rochefort-en-Terre, comuna situada en Morbihan (Francia).
 Rochefort-en-Valdaine, comuna situada en Drôme (Francia).
 Rochefort-en-Yvelines, comuna situada en Yvelines (Francia).
 Rochefort-Montagne, comuna situada en Puy-de-Dôme (Francia).
 Rochefort-Samson, comuna situada en Drôme (Francia).
 Rochefort-sur-la-Côte, comuna situada en Haute-Marne (Francia).
 Rochefort-sur-Loire, comuna situada en Maine-et-Loire (Francia).
 Rochefort-sur-Nenon, comuna situada en Jura (Francia).
 Distrito de Rochefort (Francia).
 Rochefort, comuna situada en el cantón de Neuchâtel (Suiza).

Asimismo, como apellido, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Charles de Rochefort (1887-1952), un actor y director de cine y teatro francés.
 El conde de Rochefort, personaje secundario de la obra Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas padre.
 Henri Rochefort (1830-1913), un periodista, político y autor teatral francés.
 Jean Rochefort (1930-2017), un actor francés.

Además, puede referirse a:

 Aiguille de Rochefort (), montaña en los Alpes, en el macizo del Mont Blanc, en la frontera entre Francia e Italia.
 La abadía de Rochefort, en la localidad de Rochefort (Bélgica).
 La cerveza Rochefort, elaborada en la abadía de Rochefort.
 Dôme de Rochefort (), otra montaña en los Alpes, en el macizo del Mont Blanc, en la frontera entre Francia e Italia.